William Murray kan syfta på bland andra:

*William Murray, 2:e earl av Tullibardine (omkring 1574–1626), skotsk ädling
William Murray, markis av Tullibardine (1689–1746), skotsk jakobit 
William Murray, 1:e earl av Mansfield (1705–1793), brittisk jurist
William Murray, 4:e earl av Mansfield (1806–1898), brittisk adelsman
William Murray, 5:e earl av Mansfield (1860–1906), brittisk adelsman
William Murray, 8:e earl av Mansfield (född 1930), brittisk konservativ politiker
William Murray (musiker) (1950–1978) – irländsk musiker